Meir Porush (1955), Israëlisch rabbijn en politicus
 Menachem Porush (1916-2010), Israëlisch rabbijn en politicus (vader van Meir)